Алаярви ()

Топоним
 Алаярви — город в западной части Финляндии.

Фамилия
 Алаярви, Тойво (1906—1981) — финская актриса кино м телевидения.